Ел Алегре има више значења:

 Ел Алегре, Гвадалупе Гарсија (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алегре (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Алегре (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алегре (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алегре (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику